El Gran Premio de Austria de Motociclismo de 1994 fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 20 al 22 de mayo de 1994 en el circuito de Salzburgring.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1994
Grandes Premios de motociclismo 1994
Austria en 1994